GMF est un sigle pour :
 Garantie mutuelle des fonctionnaires, une assurance ;
 German Marshall Fund of the United States, une fondation ;
 Graphical Modeling Framework, en informatique ;
 groupe de médecine de famille, un type de clinique médicale au Québec.